Josep Rausell Malonda (Gandia, la Safor, 1926), escriptor valencià.
 Josep Rausell Sanchis (Meliana, València, 1929), professor i escultor valencià.